Арташес Роландович Авоян (, 25 декабря 1972, Ереван) — депутат парламента Армении.

 1989—1994 — юридический факультет Ереванского государственного университета. Юрист.
 1994—1997 — проходил срочную военную службу в военной прокуратуре непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, где работал следователем, затем старшим следователем.
 1997—1998 — специалист юридического отдела союза правоведов и политологов Армении.
 1998—1999 — старший советник постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам парламента Армении.
 1999—2002 — эксперт фракции «Оринац Еркир».
 1999—2004 — член Центральной избирательной комиссии Армении.
 2004—2005 — главный советник министра по вопросам культуры и молодёжи Армении.
 2005—2007 — член Центральной избирательной комиссии Армении.
 12 мая 2007 — избран депутатом парламента. Член постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам. Член партии «Оринац Еркир».

Ссылки 
 Биография

Депутаты Национального собрания Армении
Родившиеся в Ереване